Godów peut faire référence à :

Toponymie
en Pologne :
 Godów, un village de la voïvodie de Lublin.
 Godów, un village de la voïvodie de Sainte-Croix.
 Godów, un village de la voïvodie de Silésie.
 Godów, gmina dont le centre est le village précédent.